Louis Raemaekers (1869-1956), dessinateur de presse néerlandais
 Hector Raemaekers (1883-1963), footballeur belge 
 Magda Raemaekers (1947-/), femme politique belge
 Henri-François Raemaekers, artiste peintre belge

Homonymie de patronyme